Tregrunden är klippor i Finland.   De ligger i kommunen Pargas i landskapet Egentliga Finland, i den södra delen av landet,  km väster om huvudstaden Helsingfors.

Terrängen runt Tregrunden är mycket platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Tregrunden.

Kommentarer

Källor 

Öar i Korpo
Öar i Skärgårdshavet